Die Liste der Formel-E-Rennstrecken enthält alle Strecken, auf denen mindestens ein Rennen oder eine öffentliche Testveranstaltung der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft (bis 2020: FIA-Formel-E-Meisterschaft) stattgefunden hat.

Strecken, auf denen im Rahmen der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 2021/22 ein E-Prix stattfindet, sind grün hinterlegt.

Rennstrecken 

Anmerkungen

Teststrecken

Quellen 
 Termine und Strecken: http://www.fiaformulae.com/de/calendar
 konkrete Streckendaten: https://www.e-formel.de/rennkalender.html

Rennstrecke
!